Britten kan avse:

 Britten (namn) – ett kvinnonamn
 Benjamin Britten (1913–1976), en brittisk kompositör och dirigent